bł. Celestyna od Matki Bożej (1848–1925) – włoska zakonnica, założycielka Sióstr Ubogich św. Józefa Kalasantego
 bł. Celestyna Faron (1913–1944) – polska zakonnica, męczennica